Miomyrmex är ett släkte av myror. Miomyrmex ingår i familjen myror. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Myror
Miomyrmex